Muniesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muniesa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Muniesa (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar